Abborrtjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar och byar. Sjöarna förtecknas nedan:

Sverige

Halland 
Abborrtjärnen (Fjärås socken, Halland, 638121-128714), sjö i Kungsbacka kommun,  (8,9 ha)
Abborrtjärnen (Fjärås socken, Halland, 638656-129200), sjö i Kungsbacka kommun,  (1 ha)
Abborrtjärnen (Lindome socken, Halland), sjö i Mölndals kommun,  (2,5 ha)

Västergötland 
Abborrtjärnen (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (0,4 ha)
Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 639362-130682), sjö i Bollebygds kommun,  (1,5 ha)
Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 640226-130464), sjö i Bollebygds kommun, 
Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 640675-130050), sjö i Bollebygds kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (4,6 ha)
Abborrtjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Abborrtjärnen (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Abborrtjärnen (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Sätila socken, Västergötland, 638316-129588), sjö i Marks kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Sätila socken, Västergötland, 639049-129286), sjö i Marks kommun,  (5,3 ha)
Abborrtjärnen (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (5,2 ha)

Bohuslän 
Abborrtjärnen (Lommelands socken, Bohuslän), sjö i Strömstads kommun,  (1,2 ha)
Abborrtjärnen (Naverstads socken, Bohuslän, vid riksgränsen), sjö i Tanums kommun, 
Abborrtjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (2 ha)

Dalsland 
Abborrtjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborrtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborrtjärnen (Vårviks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborrtjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, 655893-127002), sjö i Dals-Eds kommun, 
Abborrtjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, 655900-127235), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Abborrtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (8,3 ha)
Lilla Abborrtjärnen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Abborrtjärnet (Ödeborgs socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Abborrtjärnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Abborrtjärnen (Valbo-Ryrs socken, Dalsland), sjö i Munkedals kommun, 
Abborrtjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Abborrtjärnet (Mo socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (3,5 ha)
Stora Abborrtjärnet (Åmåls socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,

Närke 
Abborrtjärnen (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (18,6 ha)

Västmanland 
Lilla Abborrtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (14,5 ha)
Abborrtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661317-142641), sjö i Hällefors kommun, 
Abborrtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661627-144055), sjö i Hällefors kommun, 
Abborrtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662159-143549), sjö i Hällefors kommun, 
Abborrtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662253-142839), sjö i Hällefors kommun, 
Abborrtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 662975-143450), sjö i Hällefors kommun,  (4,5 ha)
Abborrtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 663420-142559), sjö i Hällefors kommun, 
Abborrtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664840-142494), sjö i Hällefors kommun, 
Abborrtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665404-143157), sjö i Hällefors kommun,  (14,4 ha)
Lox-Abborrtjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (8,8 ha)
Lövsjö-Abborrtjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (14 ha)
Mångs-Abborrtjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (2,5 ha)
Abborrtjärnen (Odensvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun, 
Abborrtjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (3,5 ha)
Abborrtjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland, vid Svansboda), sjö i Köpings kommun, 
Abborrtjärnen (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Abborrtjärnen (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (8 ha)
Abborrtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664326-145051), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Abborrtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664713-145437), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (34,4 ha)
Abborrtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664927-145863), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (2,1 ha)
Stora Abborrtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (7,5 ha)
Abborrtjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Abborrtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland, 662370-150750), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2 ha)
Abborrtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland, 663256-150937), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Abborrtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland, 663336-150701), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2 ha)
Abborrtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland, 663446-150529), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Abborrtjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Abborrtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4 ha)
Abborrtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland, vid järnvägen), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Abborrtjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (3,9 ha)

Värmland 
Abborrtjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (18 ha)
Abborrtjärnen (Brunskogs socken, Värmland, vid Åmot), sjö i Arvika kommun,  (21,3 ha)
Abborrtjärnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 663200-132534), sjö i Arvika kommun,  (11,1 ha)
Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 664917-131197), sjö i Arvika kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnen (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,7 ha)
Abborrtjärnen (Stavnäs socken, Värmland, 659182-131976), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnen (Stavnäs socken, Värmland, 659362-132244), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnen (Stavnäs socken, Värmland, 659389-132444), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnen (Stavnäs socken, Värmland, 659656-132191), sjö i Arvika kommun, 
Lilla Abborrtjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (3,2 ha)
Stora Abborrtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (4,2 ha)
Abborrtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662196-129517), sjö i Eda kommun,  (2,5 ha)
Abborrtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662745-129199), sjö i Eda kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Järnskogs socken, Värmland, 661762-129886), sjö i Eda kommun,  (5,9 ha)
Norra Abborrtjärnen (Järnskogs socken, Värmland, 662449-129557), sjö i Eda kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (14,5 ha)
Södra Abborrtjärn (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Abborrtjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (11,4 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (7,3 ha)
Västra Abborrtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Östra Abborrtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Abborrtjärnen (Filipstads socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (30,4 ha)
Abborrtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Västra Abborrtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Östra Abborrtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663187-142075), sjö i Filipstads kommun,  (11,5 ha)
Abborrtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663740-139729), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665163-141885), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665343-142007), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665850-141876), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 660403-142121), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 660836-141130), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 660856-142090), sjö i Filipstads kommun, 
Abborrtjärnen (Sunnemo socken, Värmland, 664058-139193), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (9,3 ha)
Abborrtjärnen (Forshaga socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (7,4 ha)
Abborrtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (6,9 ha)
Mellersta Abborrtjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Abborrtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665824-138763), sjö i Hagfors kommun,  (1,5 ha)
Abborrtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666575-138462), sjö i Hagfors kommun,  (5,7 ha)
Abborrtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666795-139705), sjö i Hagfors kommun, 
Abborrtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Abborrtjärnen (Sunnemo socken, Värmland, 664012-138922), sjö i Hagfors kommun, 
Abborrtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (11 ha)
Lobergs Abborrtjärnen, sjö i Karlskoga kommun,  (14 ha)
Abborrtjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (5,3 ha)
Abborrtjärnet (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Abborrtjärnen (Frykeruds socken, Värmland, 660861-134776), sjö i Kils kommun,  (7 ha)
Abborrtjärnen (Frykeruds socken, Värmland, 661689-135421), sjö i Kils kommun, 
Abborrtjärnen (Ransäters socken, Värmland), sjö i Munkfors kommun, 
Abborrtjärnen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Abborrtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664678-132739), sjö i Sunne kommun,  (20,5 ha)
Abborrtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 666039-132600), sjö i Sunne kommun,  (5,5 ha)
Abborrtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (26,8 ha)
Abborrtjärnen (Sunne socken, Värmland, 663554-135936), sjö i Sunne kommun, 
Abborrtjärnen (Sunne socken, Värmland, 663918-136026), sjö i Sunne kommun, 
Abborrtjärnen (Sunne socken, Värmland, 664567-134675), sjö i Sunne kommun, 
Abborrtjärnen (Sunne socken, Värmland, 665022-134577), sjö i Sunne kommun, 
Abborrtjärnet (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Abborrtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (1,9 ha)
Abborrtjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (5,7 ha)
Abborrtjärnet (Svanskogs socken, Värmland, 656787-131882), sjö i Säffle kommun, 
Abborrtjärnet (Svanskogs socken, Värmland, 657607-131186), sjö i Säffle kommun, 
Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (12 ha)
Stora Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (9,2 ha)
Södra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (8,4 ha)
Södra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland, vid Persby-Gillersberget), sjö i Torsby kommun,  (3 ha)
Östra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (2,9 ha)
Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,7 ha)
Norra Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Västra Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (6,5 ha)
Abborrtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland, 667112-132060), sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland, 667334-132104), sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 669066-135695), sjö i Torsby kommun,  (2,2 ha)
Abborrtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671706-136076), sjö i Torsby kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lill-Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Stor-Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672654-133329), sjö i Torsby kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 674195-131550), sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (0,8 ha)
Abborrtjärnen (Östmarks socken, Värmland, söder om Abborrtjärnsbergs naturreservat), sjö i Torsby kommun,  (4,6 ha)
Abborrtjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnen (Holmedals socken, Värmland, 659209-128147), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnen (Holmedals socken, Värmland, 659640-128652), sjö i Årjängs kommun, 
Nedre Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Övre Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,1 ha)
Abborrtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 658337-129209), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659636-129445), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659986-129915), sjö i Årjängs kommun,  (1,7 ha)
Abborrtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 657644-130080), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 656770-130481), sjö i Årjängs kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 658053-130742), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 659653-130501), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,9 ha)
Södra Abborrtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,3 ha)
Västra Abborrtjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (1,5 ha)
Östra Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3 ha)
Abborrtjärnen (Trankils socken, Värmland, 658509-127552), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnen (Trankils socken, Värmland, 658761-128005), sjö i Årjängs kommun,  (9,3 ha)
Abborrtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Södra Abborrtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661505-128510), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661510-128546), sjö i Årjängs kommun,  (15 ha)
Stora Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661894-127264), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Abborrtjärnarna (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (6 ha)
Abborrtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna, 668871-146888), sjö i Borlänge kommun, 
Abborrtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna, 671638-147535), sjö i Borlänge kommun,  (4,3 ha)
Nedre Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Övre Abborrtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Abborrtjärnen (Envikens socken, Dalarna, 674342-149699), sjö i Falu kommun, 
Abborrtjärnen (Envikens socken, Dalarna, 676453-149341), sjö i Falu kommun, 
Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 672751-150879), sjö i Falu kommun, 
Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673767-152881), sjö i Falu kommun, 
Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673907-151972), sjö i Falu kommun, 
Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673949-149245), sjö i Falu kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (4,1 ha)
Abborrtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (9,5 ha)
Abborrtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 669193-151627), sjö i Hedemora kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 671481-152001), sjö i Hedemora kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 669237-151558), sjö i Hedemora kommun,  (6,5 ha)
Stora Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 671546-151806), sjö i Hedemora kommun, 
Abborrtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Abborrtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna, 664491-147261), sjö i Lindesbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (9,7 ha)
Abborrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 666967-144650), sjö i Ludvika kommun,  (4,2 ha)
Abborrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667516-144682), sjö i Ludvika kommun,  (6,8 ha)
Abborrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668342-146376), sjö i Ludvika kommun,  (16 ha)
Abborrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668383-143937), sjö i Ludvika kommun,  (8,5 ha)
Abborrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668943-146424), sjö i Ludvika kommun, 
Abborrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 669505-145840), sjö i Ludvika kommun, 
Abborrtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666292-142355), sjö i Ludvika kommun,  (1,3 ha)
Abborrtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666429-143252), sjö i Ludvika kommun, 
Abborrtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666606-141640), sjö i Ludvika kommun, 
Abborrtjärnen (Lima socken, Dalarna, 674256-135985), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Lima socken, Dalarna, 675580-137830), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Lima socken, Dalarna, 676505-136918), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677199-133796), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677566-133767), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677748-135084), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 668784-139079), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 670166-139262), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 670330-139047), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 671052-137871), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 673134-138127), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 673826-136567), sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,7 ha)
Stora Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (12,2 ha)
Abborrtjärnen (Mora socken, Dalarna, 675220-142031), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Mora socken, Dalarna, 676731-140262), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Mora socken, Dalarna, 678043-142077), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Mora socken, Dalarna, 679417-142584), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673250-141180), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 674463-141591), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Abborrtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681155-145145), sjö i Orsa kommun, 
Abborrtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681179-144293), sjö i Orsa kommun, 
Abborrtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681222-144515), sjö i Orsa kommun, 
Abborrtjärnen (Orsa socken, Dalarna, väster om Koppången), sjö i Orsa kommun, 
Abborrtjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Abborrtjärnarna (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (5,7 ha)
Abborrtjärnen (Ore socken, Dalarna, 677509-146077), sjö i Rättviks kommun, 
Abborrtjärnen (Ore socken, Dalarna, 680180-147238), sjö i Rättviks kommun, 
Abborrtjärnen (Ore socken, Dalarna, vid Orsa rå), sjö i Rättviks kommun, 
Abborrtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (9,9 ha)
Södra Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Västra Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (2,5 ha)
Abborrtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 664638-149013), sjö i Skinnskattebergs kommun och Smedjebackens kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna, 664436-148105), sjö i Smedjebackens kommun,  (7 ha)
Abborrtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (10,9 ha)
Stora Abborrtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (23,5 ha)
Abborrtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665097-148482), sjö i Smedjebackens kommun,  (9,2 ha)
Abborrtjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Abborrtjärnen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (7,4 ha)
Abborrtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Abborrtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671101-140691), sjö i Vansbro kommun, 
Abborrtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671566-140444), sjö i Vansbro kommun,  (6,2 ha)
Abborrtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671610-142833), sjö i Vansbro kommun,  (4,6 ha)
Abborrtjärnen (Järna socken, Dalarna, 672357-142112), sjö i Vansbro kommun, 
Abborrtjärnen (Järna socken, Dalarna, 672752-141836), sjö i Vansbro kommun,  (6,1 ha)
Abborrtjärnen (Nås socken, Dalarna, 669007-142180), sjö i Vansbro kommun, 
Abborrtjärnen (Nås socken, Dalarna, 670291-142365), sjö i Vansbro kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 684895-131614), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 684947-131572), sjö i Älvdalens kommun,  (16,7 ha)
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685615-131552), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685797-131741), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686271-132178), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686318-132944), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686580-135551), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 688757-135123), sjö i Älvdalens kommun,  (4 ha)
Abborrtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683290-134786), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683964-133911), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 684003-133896), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 685528-136344), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683129-136763), sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 684483-136766), sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 678522-137805), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 678528-137767), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678356-140668), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678926-139358), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679052-138204), sjö i Älvdalens kommun,  (5,2 ha)
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679371-137386), sjö i Älvdalens kommun,  (11,2 ha)
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680224-136795), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680784-138151), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681135-136749), sjö i Älvdalens kommun,  (3,6 ha)
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681598-136541), sjö i Älvdalens kommun, 
Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 682252-136843), sjö i Älvdalens kommun,  (6 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (22,7 ha)

Gästrikland 
Abborrtjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 676392-156082), sjö i Gävle kommun,  (10 ha)
Abborrtjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 676763-155984), sjö i Gävle kommun, 
Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676300-152310), sjö i Ockelbo kommun,  (9,9 ha)
Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676875-152719), sjö i Ockelbo kommun, 
Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 677053-153190), sjö i Ockelbo kommun, 
Liss-Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674856-155173), sjö i Ockelbo kommun,  (10,5 ha)
Liss-Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675019-153526), sjö i Ockelbo kommun,  (5,2 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (6,4 ha)
Stor-Abborrtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (24,4 ha)

Hälsingland 
Abborrtjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (7,3 ha)
Abborrtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 678333-151842), sjö i Bollnäs kommun,  (25,8 ha)
Abborrtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 679196-151996), sjö i Bollnäs kommun,  (11,5 ha)
Abborrtjärnarna (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Abborrtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (11,2 ha)
Övra Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Abborrtjärnen (Undersviks socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Abborrtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland, 687054-154342), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland, 687290-154871), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,8 ha)
Abborrtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland, 687822-152420), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Norra Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Södra Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (9,9 ha)
Abborrtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Abborrtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689519-145896), sjö i Härjedalens kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689534-145919), sjö i Härjedalens kommun,  (4,4 ha)
Abborrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688264-144680), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689031-146739), sjö i Härjedalens kommun,  (28 ha)
Abborrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690126-145241), sjö i Härjedalens kommun,  (7,4 ha)
Mellan-Abborrtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,5 ha)
Nedre Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (8,9 ha)
Övre Abborrtjärnarna, sjö i Härjedalens kommun,  (7,1 ha)
Abborrtjärnarna (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (0,8 ha)
Abborrtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (14,7 ha)
Abborrtjärnen (Färila socken, Hälsingland, vid Tovåsen), sjö i Ljusdals kommun,  (4,2 ha)
Abborrtjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,4 ha)
Abborrtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682656-147086), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682777-145380), sjö i Ljusdals kommun,  (23,7 ha)
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683154-145736), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684218-146775), sjö i Ljusdals kommun,  (12,5 ha)
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684323-145996), sjö i Ljusdals kommun,  (6,9 ha)
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684772-146874), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685020-145776), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685087-146845), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685823-144755), sjö i Ljusdals kommun,  (5,8 ha)
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 686010-145832), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 686226-146317), sjö i Ljusdals kommun,  (6,2 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7 ha)
Stora Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (14 ha)
Abborrtjärnarna (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Abborrtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (2,4 ha)
Abborrtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (12,9 ha)
Abborrtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (0,8 ha)
Abborrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 679440-149060), sjö i Ovanåkers kommun, 
Abborrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 680870-148521), sjö i Ovanåkers kommun, 
Abborrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 680927-147534), sjö i Ovanåkers kommun, 
Abborrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682555-147820), sjö i Ovanåkers kommun, 
Abborrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682562-148297), sjö i Ovanåkers kommun,  (21,8 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Näs-Abborrtjärnen, sjö i Söderhamns kommun,  (4,6 ha)
Abborrtjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Abborrtjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 685458-142996), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 686271-142650), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 686420-142600), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Abborrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687040-142134), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688178-140075), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärn (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Abborrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Abborrtjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (23,4 ha)

Jämtland 
Abborrtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (4,2 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Abborrtjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Abborrtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (7 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9 ha)
Abborrtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695853-149606), sjö i Bräcke kommun, 
Abborrtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696388-148875), sjö i Bräcke kommun, 
Abborrtjärnarna (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Abborrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696922-151977), sjö i Bräcke kommun,  (9,4 ha)
Abborrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696936-152763), sjö i Bräcke kommun,  (7,6 ha)
Abborrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697251-152799), sjö i Bräcke kommun, 
Abborrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697730-151961), sjö i Bräcke kommun, 
Abborrtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698655-147962), sjö i Bräcke kommun,  (6,5 ha)
Abborrtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699328-146881), sjö i Bräcke kommun,  (6,1 ha)
Abborrtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699626-147603), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705927-143104), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706169-143217), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707082-142700), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705649-142955), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707865-143275), sjö i Krokoms kommun,  (17,2 ha)
Abborrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,9 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,4 ha)
Abborrtjärnarna (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708709-143360), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708834-144918), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708842-144362), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Abborrtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (7,6 ha)
Miller-Abborrtjärnen, sjö i Ragunda kommun,  (13,2 ha)
Abborrtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (9,1 ha)
Norr-Abborrtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (26,3 ha)
Abborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700207-151293), sjö i Ragunda kommun, 
Abborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701119-152199), sjö i Ragunda kommun, 
Norr-Abborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Abborrtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnarna (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnarna (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705455-148695), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706215-149042), sjö i Strömsunds kommun,  (8,6 ha)
Abborrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710968-147551), sjö i Strömsunds kommun,  (8,4 ha)
Abborrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 711983-147480), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712218-146434), sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,5 ha)
Abborrtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Abborrtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Abborrtjärnen (Lits socken, Jämtland, 702198-147861), sjö i Östersunds kommun, 
Abborrtjärnen (Lits socken, Jämtland, 702850-147546), sjö i Östersunds kommun, 
Abborrtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Abborrtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (7,3 ha)

Medelpad 
Abborrtjärnen (Attmars socken, Medelpad, 689855-156706), sjö i Sundsvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690454-156292), sjö i Sundsvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 695867-155648), sjö i Sundsvalls kommun,  (11,6 ha)
Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697076-155848), sjö i Sundsvalls kommun,  (4 ha)
Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697239-155820), sjö i Sundsvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697387-154831), sjö i Sundsvalls kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (2,3 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (8,3 ha)
Abborrtjärnen (Selångers socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Stöde socken, Medelpad, 692101-155486), sjö i Sundsvalls kommun,  (4,4 ha)
Abborrtjärnen (Stöde socken, Medelpad, 692418-154807), sjö i Sundsvalls kommun,  (10,5 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,1 ha)
Abborrtjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Abborrtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad, 696051-156611), sjö i Timrå kommun, 
Abborrtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad, 696735-156525), sjö i Timrå kommun, 
Abborrtjärnarna (Borgsjö socken, Medelpad, 694280-147676), sjö i Ånge kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnarna (Borgsjö socken, Medelpad, 694282-147667), sjö i Ånge kommun, 
Abborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691979-149130), sjö i Ånge kommun,  (1,6 ha)
Abborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 692241-148979), sjö i Ånge kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Nedre Abborrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,4 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (5,4 ha)
Övre Abborrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,7 ha)
Abborrtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691245-147117), sjö i Ånge kommun, 
Abborrtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691400-146641), sjö i Ånge kommun, 
Abborrtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692277-146858), sjö i Ånge kommun,  (2,2 ha)
Abborrtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 693247-147028), sjö i Ånge kommun, 
Abborrtjärnen (Torps socken, Medelpad, 690896-152086), sjö i Ånge kommun,  (11,9 ha)
Abborrtjärnen (Torps socken, Medelpad, 691518-152628), sjö i Ånge kommun, 
Abborrtjärnen (Torps socken, Medelpad, 691571-151186), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708395-167791), sjö i Bjurholms kommun, 
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708884-165929), sjö i Bjurholms kommun,  (3,3 ha)
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709289-164489), sjö i Bjurholms kommun, 
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709647-165382), sjö i Bjurholms kommun, 
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709987-166055), sjö i Bjurholms kommun,  (2,2 ha)
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710354-166839), sjö i Bjurholms kommun, 
Abborrtjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Abborrtjärnen (Högsjö socken, Ångermanland, 696107-160566), sjö i Härnösands kommun, 
Abborrtjärnen (Högsjö socken, Ångermanland, 696387-160288), sjö i Härnösands kommun,  (10,4 ha)
Abborrtjärnen (Högsjö socken, Ångermanland, 696438-159813), sjö i Härnösands kommun,  (13,9 ha)
Abborrtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland, 696696-159007), sjö i Härnösands kommun, 
Abborrtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland, 697135-157867), sjö i Härnösands kommun, 
Kungsgårds-Abborrtjärnen, sjö i Kramfors kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Nyböles-Abborrtjärnen, sjö i Kramfors kommun,  (8,5 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Abborrtjärnen (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Abborrtjärnen (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Abborrtjärnen (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (4,5 ha)
Lo-Abborrtjärnen, sjö i Kramfors kommun,  (9,4 ha)
Abborrtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698168-158756), sjö i Kramfors kommun, 
Abborrtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698480-159410), sjö i Kramfors kommun,  (5,5 ha)
Abborrtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705775-166748), sjö i Nordmalings kommun och Örnsköldsviks kommun,  (7,9 ha)
Mitti-Abborrtjärnen, sjö i Nordmalings kommun, 
Abborrtjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 697686-156587), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 698325-156600), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708121-156502), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708762-157166), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 703447-154555), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 703797-154601), sjö i Sollefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709172-153223), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710095-152888), sjö i Strömsunds kommun,  (5,2 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4 ha)
Abborrtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 706170-158239), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 709100-161040), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 709133-161019), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704300-158675), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705526-159715), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705825-159961), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706165-157643), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706250-160448), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708091-160916), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4 ha)
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 709354-161292), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705154-162854), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705380-164351), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706299-164160), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,5 ha)
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708740-162038), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709303-162721), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709430-161866), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709947-162422), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Inner-Abborrtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706323-163240), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 707903-162424), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706311-163261), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 707871-162452), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705751-165231), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,4 ha)
Abborrtjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Abborrtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Abborrtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720584-170298), sjö i Norsjö kommun, 
Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721443-169574), sjö i Norsjö kommun,  (6,9 ha)
Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721604-166265), sjö i Norsjö kommun, 
Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721974-168007), sjö i Norsjö kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (6,2 ha)
Abborrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712265-173217), sjö i Robertsfors kommun, 
Abborrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712917-172413), sjö i Robertsfors kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (4,5 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (17,8 ha)
Abborrtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten, 714106-174301), sjö i Robertsfors kommun,  (6,4 ha)
Abborrtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten, 715032-174357), sjö i Robertsfors kommun,  (5,1 ha)
Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714780-173591), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716405-169339), sjö i Skellefteå kommun,  (17,6 ha)
Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716458-171049), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716464-169809), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717660-171931), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718161-168020), sjö i Skellefteå kommun,  (6,7 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723548-169610), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724990-170604), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3 ha)
Abborrtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719680-170632), sjö i Skellefteå kommun,  (33,5 ha)
Abborrtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720363-171232), sjö i Skellefteå kommun, 
Abborrtjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Ytterst-Abborrtjärnen, sjö i Umeå kommun, 
Abborrtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Abborrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 710292-170570), sjö i Umeå kommun,  (2,7 ha)
Abborrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 711301-171382), sjö i Umeå kommun,  (3,2 ha)
Abborrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 712051-170962), sjö i Umeå kommun, 
Abborrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 712115-170667), sjö i Umeå kommun, 
Abborrtjärnarna, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (28,4 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713089-168959), sjö i Vindelns kommun,  (22 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713295-169835), sjö i Vindelns kommun,  (3,3 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714571-169024), sjö i Vindelns kommun,  (13,4 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714883-167911), sjö i Vindelns kommun,  (8,9 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715163-169015), sjö i Vindelns kommun, 
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715861-168814), sjö i Vindelns kommun,  (22,2 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716129-168375), sjö i Vindelns kommun,  (10,7 ha)
Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, vid Tvärålund), sjö i Vindelns kommun,  (2,4 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713079-169103), sjö i Vindelns kommun,  (2,8 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713675-169230), sjö i Vindelns kommun,  (2,1 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Abborrtjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,

Norrbotten 
Abborrtjärnarna, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,5 ha)
Abborrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736037-171846), sjö i Bodens kommun och Jokkmokks kommun,  (11,9 ha)
Abborrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736609-173043), sjö i Bodens kommun, 
Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734968-178962), sjö i Bodens kommun, 
Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736055-176275), sjö i Bodens kommun,  (9,2 ha)
Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 737576-177427), sjö i Bodens kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734338-178214), sjö i Bodens kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736601-175028), sjö i Bodens kommun, 
Norr-Abborrtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (4,4 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736543-174996), sjö i Bodens kommun, 
Sör-Abborrtjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Abborrtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Abborrtjärnen (Karl Gustavs socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (3,1 ha)
Abborrtjärnen (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Abborrtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732065-184615), sjö i Kalix kommun,  (4,6 ha)
Abborrtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 733610-182634), sjö i Kalix kommun, 
Abborrtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 734859-183073), sjö i Kalix kommun, 
Abborrtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733275-177645), sjö i Luleå kommun,  (9,8 ha)
Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733532-179080), sjö i Luleå kommun,  (14 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734289-178259), sjö i Luleå kommun,  (6,5 ha)
Abborrtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (5,7 ha)
Abborrtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 727638-176173), sjö i Piteå kommun,  (6,1 ha)
Abborrtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728332-176006), sjö i Piteå kommun,  (20,4 ha)
Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 724911-174770), sjö i Piteå kommun, 
Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725874-172219), sjö i Piteå kommun, 
Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726758-171194), sjö i Piteå kommun,  (5,1 ha)
Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726922-173269), sjö i Piteå kommun, 
Lill-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727443-173843), sjö i Piteå kommun,  (4,6 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728258-174683), sjö i Piteå kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727149-173559), sjö i Piteå kommun, 
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727541-173666), sjö i Piteå kommun,  (8,7 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728227-174670), sjö i Piteå kommun,  (5,4 ha)
Stor-Abborrträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (36,4 ha)
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728048-173542), sjö i Älvsbyns kommun,  (6,5 ha)
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728262-173808), sjö i Älvsbyns kommun, 
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728649-173238), sjö i Älvsbyns kommun,  (17,6 ha)
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 729531-175168), sjö i Älvsbyns kommun, 
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 729922-173358), sjö i Älvsbyns kommun, 
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730555-170595), sjö i Älvsbyns kommun,  (20,1 ha)
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731321-172614), sjö i Älvsbyns kommun,  (6,9 ha)
Abborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 732724-171277), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,5 ha)
Abborrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 738012-177699), sjö i Överkalix kommun, 
Abborrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 738130-179810), sjö i Överkalix kommun,  (10 ha)
Abborrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 739525-179751), sjö i Överkalix kommun,  (4,3 ha)

Lappland 
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 727873-161271), sjö i Arjeplogs kommun,  (18,4 ha)
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 729920-160079), sjö i Arjeplogs kommun,  (10,1 ha)
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731474-160513), sjö i Arjeplogs kommun,  (16,1 ha)
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733156-157828), sjö i Arjeplogs kommun,  (36,6 ha)
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733990-156622), sjö i Arjeplogs kommun, 
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734254-156666), sjö i Arjeplogs kommun, 
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 735815-162178), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,8 ha)
Abborrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 736036-156553), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,6 ha)
Abborrtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726532-163955), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,7 ha)
Abborrtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726584-163934), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726367-164989), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,9 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726946-163473), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,1 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727632-164424), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727699-167963), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727741-168975), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,7 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727820-163561), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728229-166251), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,8 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728516-166459), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,2 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728518-164091), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728569-165602), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,5 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729052-162240), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729834-165988), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730459-167044), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,7 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731266-166667), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,1 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731282-164054), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,6 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731307-165376), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,2 ha)
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731782-162506), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731869-163833), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,7 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726258-166915), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,4 ha)
Lill-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727716-165470), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Nedre Abborrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,4 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726321-166860), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,7 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726821-167536), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,8 ha)
Abborrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734163-171044), sjö i Bodens kommun och Jokkmokks kommun,  (5,9 ha)
Abborrtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3 ha)
Abborrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734270-169071), sjö i Jokkmokks kommun, 
Abborrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734280-169050), sjö i Jokkmokks kommun, 
Abborrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 739358-168586), sjö i Jokkmokks kommun, 
Abborrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 739383-168603), sjö i Jokkmokks kommun, 
Abborrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 741395-164838), sjö i Jokkmokks kommun, 
Abborrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,9 ha)
Abborrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 733790-170057), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,3 ha)
Abborrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734949-168427), sjö i Jokkmokks kommun,  (14 ha)
Abborrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736725-167361), sjö i Jokkmokks kommun, 
Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 714752-163523), sjö i Lycksele kommun, 
Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716095-162261), sjö i Lycksele kommun,  (38 ha)
Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716251-160118), sjö i Lycksele kommun, 
Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716871-163283), sjö i Lycksele kommun, 
Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720321-163821), sjö i Lycksele kommun,  (24,1 ha)
Stor-Abborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (30,6 ha)
Abborrtjärnen (Örträsks socken, Lappland, 711527-164088), sjö i Lycksele kommun,  (5,3 ha)
Abborrtjärnen (Örträsks socken, Lappland, 713361-164712), sjö i Lycksele kommun, 
Abborrtjärnen (Malå socken, Lappland, 724607-163236), sjö i Malå kommun,  (14,2 ha)
Abborrtjärnen (Malå socken, Lappland, 725915-162068), sjö i Malå kommun, 
Abborrtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726947-155236), sjö i Sorsele kommun,  (5,6 ha)
Abborrtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726964-155142), sjö i Sorsele kommun,  (8,5 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 722837-159181), sjö i Sorsele kommun, 
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724001-158433), sjö i Sorsele kommun,  (8,1 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724089-159483), sjö i Sorsele kommun, 
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725506-160985), sjö i Sorsele kommun,  (11,7 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728252-157816), sjö i Sorsele kommun, 
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728326-156745), sjö i Sorsele kommun,  (9 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729372-155301), sjö i Sorsele kommun,  (12,4 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729522-155349), sjö i Sorsele kommun,  (12,5 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729792-155593), sjö i Sorsele kommun,  (20,5 ha)
Abborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 730068-154686), sjö i Sorsele kommun, 
Abborrtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721039-159358), sjö i Storumans kommun, 
Abborrtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721742-157398), sjö i Storumans kommun, 
Abborrtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722404-153139), sjö i Storumans kommun, 
Abborrtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722725-156857), sjö i Storumans kommun,  (8,6 ha)
Abborrtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723398-153229), sjö i Storumans kommun,  (19,4 ha)
Abborrtjärnen (Stensele socken, Lappland, 724729-154177), sjö i Storumans kommun,  (8,2 ha)
Abborrtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Abborrtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,3 ha)
Abborrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715281-154211), sjö i Vilhelmina kommun, 
Abborrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716766-156204), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,5 ha)
Abborrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717238-155156), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,5 ha)
Abborrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 722438-151784), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,7 ha)
Abborrtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,6 ha)
Abborrtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709626-158659), sjö i Åsele kommun,  (12,3 ha)
Abborrtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709647-156555), sjö i Åsele kommun, 
Abborrtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709833-158889), sjö i Åsele kommun,

Se även 
Abborretjärn
Abborratjärn
Abborrtjärnet
Abborrtärnen, sjö i Laxå kommun, 
Abborrtärnan, sjö i Gävle kommun, 
Lill-Abborrtjärn
Lillabborrtjärn
Abborregöl
Vuoskunjauratj (samiska)
Vuoskolompolo, sjö i Kiruna kommun (samiska/finska),  (7,2 ha)
Vuoskonluoppal, sjö i Jokkmokks kommun (samiska), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn